Dobrotin est un toponyme qui peut désigner :
 Dobrotin, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
 Dobrotin, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Dobrotin/Dobratin, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
 Dobratin/Dobrotin, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).